Giebels ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Giebels (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Lambert Giebels (1935–2011), niederländischer Schriftsteller, Historiker und Politiker